Шумиловский:

 Шумиловский, Леонид Иванович (1876—1920) — русский политический деятель, журналист, Министр труда в правительстве А. В. Колчака.
 Шумиловский, Тимофей Федотович (1793—1878) — полковник, третий командир Роты дворцовых гренадер (1871—1878).
 Шумиловский — упразднённый кордон в составе Нижнетроицкого сельсовета Туймазинского района Башкортостана.